FPS ima nekoliko značenja:

Kao mjerne jedinice:
 Foot-pound-second, imperijalna mjerni sustav jedinica
 Feet per second, imperijalna jedinica za brzinu

Kao medij:
 Sličice po sekundi ili frames per second, u vizualnim medijima
 fps magazine, magazin o animaciji
 First-person shooter, videoigre gdje igračev pogled na zaslonu okružja igre simulirana onaj od samog lika
 Fictional Person Slash, u slash fikciji

Organizacije:
 FPS (hokej na ledu), hokejaški tim (na ledu) kluba Forssan Palloseura
 United States Federal Protective Service, agencija koja je zadužena za zaštitu saveznih zgrada Sjedinjenih Država
 Floating Point Systems, računalna tvrtka osnovana 1970. i kasnije kupljena od strane Cray Researcha
 Future Problem Solving Program, akademsko natjecanje za middle school (viši razredi osnovne škole) i high school (srednje škole) učenike u SAD-u
 Fellow of the Pharmaceutical Society of Australia
 Faster Payments Service, bankarska inicijativa u Ujedinjenom Kraljevstvu koju vodi APACS

FPS može također značiti:
 Frames Per Stop, termin u kuglanju, koji koriste tehničari, proizvođači i ostali koji imaju veze s tom industrijom
 Five Point Someone - What not to do at IIT, roman o IITjevcima